Села:
 Рубанівка — Полтавська область, Полтавський район (до 2020 року — ліквідований Машівський район)
 Рубанівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — ліквідований Великолепетиський район)

 Рубанівка — історична назва села Татаринів Городоцького району Львівської області